Семякин — русская фамилия. Известные носители:

 Семякин, Константин Романович (1802—1867) — русский генерал, участник Крымской войны.
 Семякин, Михаил Константинович (1847—1902) — русский государственный деятель.
 Семякин, Роман Игоревич (род. 1985) — российский футболист.